Сафра (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 63 км². Население — 16433 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса